Korolewo – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim.
 Korolewo – wieś w zachodniej Rosji, w osiedlu wiejskim Lubawiczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim.
 Korolewo – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Koroby.
Korolewo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Korolewo – stanowisko archeologiczne, znajdujące się na terenie Ukrainy Zakarpackiej, w dorzeczu górnej Cisy, obok osiedla typu miejskiego Korołewo.